En mathématiques :
 en analyse la dérivation élémentaire est le calcul permettant de définir une variation de phénomène par unité de temps ou par unité géométrique. Voir aussi :
 les dérivées, pour les fonctions  et associés,
 la dérivation logarithmique ,
 la dérivation itérée, calcul des dérivées d'ordre supérieur de manière systématique,
 la dérivée directionnelle, qui permet de dériver dans une direction pour les fonctions ,
 la dérivée partielle, qui est un cas particulier de la dérivée directionnelle dans la direction d'un vecteur de base de  
 la différentielle, à ne pas confondre avec la dérivée totale,
 le théorème de dérivation des fonctions composées,
 la dérivation lagrangienne,
 la dérivée de Gateaux,
 une fonction à dérivée faible,
 en algèbre une dérivation est une application qui a des propriétés formelles rappelant celle de l'opérateur usuel de dérivation agissant sur les fonctions dérivables. Un exemple en est
 la dérivée formelle sur l'ensemble des polynômes,
 En génétique, la dérivation est la transmission d'un gène modifié,
 En hydrologie, une dérivation est le nom donné au point d'où part un canal de dérivation ou un cours d'eau secondaire.
 En ce qui concerne les réseaux au sens large (eau, gaz, électricité, réseau informatique, route), la dérivation est une division de l'itinéraire,
 En électricité, on dit que deux dipôles électriques sont branchés en dérivation si les bornes de l'un sont reliées aux bornes de l'autre.
 En linguistique, 
particulièrement en morphologie et lexicologie, la dérivation lexicale est un procédé permettant de construire de nouveaux mots en ajoutant des affixes à un radical,
la dérivation régressive consiste à tirer un mot plus simple d'un mot plus long.
 À Liège (Belgique), la Dérivation est un canal créé au  ayant remplacé les différents bras de la Meuse dans le quartier d'Outremeuse.
 En cryptographie la dérivation est l'application d'une fonction pseudo-aléatoire pour transformer une valeur secrète (un mot de passe) en une ou plusieurs clefs secrètes.